Павел Тарасенко:
 Тарасенко, Павел Евдокимович (1923—2007) — полковник, Герой Советского Союза.
 Тарасенко, Павел Павлович (род. 1948) — российский генерал-полковник пограничных войск.